Fandango (v anglickém originále Fandango) je americká filmová komedie z roku 1985. Režisérem filmu je Kevin Reynolds. Hlavní role ve filmu ztvárnili Kevin Costner, Judd Nelson, Sam Robards, Chuck Bush a Elizabeteh Daily.

Obsazení

Reakce 
 aktuální k 19. listopad 2019
 csfd.cz: 
 imdb.com: 
 fdb.cz:

Externí odkazy 
 
 
 

Americké filmové komedie
Filmy z roku 1985
Americké road movie